Courier (The Courier) – film del 1988 diretto da Frank Deasy e Joe Lee
The Courier – film del 2012 diretto da Hany Abu-Assad
The Courier – cortometraggio del 2014 diretto da Courtney G. Jones
The Courier – film del 2019 diretto da Zackary Adler 
The Courier – film del 2020 diretto da Dominic Cooke

Pagine correlate
Courier (disambigua)